Scott Morrison (1986) kanadai kosárlabdázó
Scott John Morrison (1968) ausztrál politikus